3 miejscowości w Hiszpanii:
 La Plana – miejscowość w Katalonii, w prowincji Tarragona, w comarce Alt Camp, w gminie Alcover
 La Plana – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Argentona
 La Plana – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Sant Vicenç de Montalt